Lester Joseph Gillis – criminale statunitense, conosciuto come Baby Face Nelson
Faccia d'angelo (Baby Face Nelson) – film del 1957 diretto da Don Siegel
Baby Face Nelson – film del 1996 diretto da Scott P. Levy